Joseph Garat peut désigner :

 Joseph Garat (1872-1944), homme politique français ;
 Joseph Garat (1911-1990), homme politique français.